Сезон 2011-12  является 10-м розыгрышем Кубка Европы среди баскетбольных женских клубных команд. Обладатель кубка стала курское «Динамо».

Участники

Формат 
Турнир включает в себя групповой турнир (31 команда), где участники играют в два круга с разъездами по одной игре дома и на выезде. Команды, занявшие в своих группах 1 и 2-е место, выходят в следующий раунд (1/8 финала). По итогам группового турнира составляется сводная таблица этих команд, где главный показатель — процент побед по отношению к поражениям, а при равенстве оного, учитывается дополнительный показатель — процентное соотношение между забитыми мячами и пропущенными. Классифицирование плей-офф происходит по расстановке мест в таблице: 1-е место — 16-е место, 2 — 15, 3 — 14, 4 — 13 и т. д. Игры состоят из двух матчей, по одной игре на своём поле и на поле соперника. Команды, занявшие более высокие места в общей таблице группового этапа, имеют преимущество своего поля, и проводят первые матчи на выезде.

Предварительный турнир

Группа А 
 02.11.11
 Ломбос — Ботас Спор — 52 : 90 (7:24, 15:23, 18:24, 12:19)
 03.11.11
 Горизонт — Динамо — 69 : 81 (21:22, 13:25, 14:21, 21:13)
 09.11.11
 Динамо — Ломбос — 70 : 69 (22:22, 13:19, 20:10, 15:18)
 10.11.11
 Ботас Спор — Горизонт — 70 : 57 (19:13, 17:15, 17:13, 17:16)
 16.11.11
 Динамо — Ботас Спор — 75 : 89 (24:25, 16:17, 16:23, 19:24)
 17.11.11
 Ломбос — Горизонт — 67 : 92 (21:19, 12:19, 19:29, 15:25)
 19.11.11
 Горизонт — Ломбос — 79 : 84 (15:18, 25:15, 13:17, 16:19, 10:15)
 23.11.11
 Динамо — Горизонт — 67 : 73 (14:22, 24:16, 14:20, 15:15)
 24.11.11
 Ботас Спор — Ломбос — 80 : 47 (28:10, 8:10, 26:12, 18:15)
 01.12.11
 Ломбос — Динамо — 77 : 74 (18:14, 12:23, 22:19, 25:18)
 Горизонт — Ботас Спор — 70 : 90 (21:24, 21:24, 12:23, 16:19)
 08.12.11
 Ботас Спор — Динамо — 84 : 63 (25:16, 16:12, 21:12, 22:23)

Группа В 
 02.11.11
 Лото Янг Кэтс — Бешикташ — 58 : 69 (21:22, 11:9, 17:17, 9:21)
 03.11.11
 Телге Баскет — Динамо-ГУВД — 67 : 59 (17:15, 14:12, 13:16, 23:16)
 10.11.11
 Динамо-ГУВД — Лото Янг Кэтс — 69 : 75 (23:23, 16:11, 20:18, 10:23)
 Бешикташ — Телге Баскет — 70 : 68 (17:15, 15:10, 8:15, 21:21, 9:7)
 16.11.11
 Лото Янг Кэтс — Телге Баскет — 84 : 79 (10:19, 22:22, 16:14, 24:17, 12:7)
 17.11.11
 Динамо-ГУВД — Бешикташ — 68 : 60 (25:22, 10:12, 16:14, 17:12)
 24.11.11
 Динамо-ГУВД — Телге Баскет — 85 : 72 (30:23, 15:13, 18:20, 22:16)
 Бешикташ — Лото Янг Кэтс — 84 : 77 (20:10, 20:16, 14:28, 30:23)
 30.11.11
 Лото Янг Кэтс — Динамо-ГУВД — 64 : 61 (9:20, 10:15, 24:10, 21:16)
 01.12.11
 Телге Баскет — Бешикташ — 57 : 71 (12:16, 16:11, 13:25, 16:19)
 07.12.11
 Телге Баскет — Лото Янг Кэтс — 74 : 65 (17:11, 17:17, 14:13, 26:24)
 08.12.11
 Бешикташ — Динамо-ГУВД — 67 : 58 (17:18, 22:15, 15:14, 13:11)

Группа С 
 02.11.11
 Намюр-Капиталь — Оптимум Тед — 62 : 68 (15:14, 16:23, 15:13, 16:18)
 03.11.11
 Вагуш — Нант Риз — 39 : 70 (10:17, 8:18, 13:20, 8:15)
 09.11.11
 Нант Риз — Намюр-Капиталь — 74 : 79 (13:13, 26:20, 20:20, 15:26)
 10.11.11
 Вагуш — Оптимум Тед — 70 : 71 (16:10, 16:24, 18:19, 20:18)
 16.11.11
 Нант Риз — Оптимум Тед — 94 : 70 (25:21, 23:18, 18:9, 28:22)
 Намюр-Капиталь — Вагуш — 73 : 64 (26:11, 15:16, 16:19, 16:18)
 23.11.11
 Нант Риз — Вагуш — 66 : 54 (25:13, 15:15, 17:16, 9:10)
 24.11.11
 Оптимум Тед — Намюр-Капиталь — 83 : 66 (25:20, 20:9, 18:19, 20:18)
 30.11.11
 Намюр-Капиталь — Нант Риз — 86 : 76 (20:16, 16:15, 20:18, 30:27)
 01.12.11
 Оптимум Тед — Вагуш — 79 : 56 (25:17, 9:20, 24:9, 21:10)
 08.12.11
 Оптимум Тед — Нант Риз — 69 : 62 (24:18, 12:13, 19:19, 14:12)
 Вагуш — Намюр-Капиталь — 60 : 63 (17:20, 9:13, 20:15, 14:15)

Группа D 
 02.11.11
 Флайинг Фоксес — Гран Канария — 47 : 54 (12:9, 11:5, 13:17, 11:23)
 Лемминкайнен — Хэйнаут Баскет — 65 : 86 (13:21, 27:20, 12:27, 13:18)
 09.11.11
 Хэйнаут Баскет — Флайинг Фоксес — 75 : 68 (20:17, 15:14, 22:17, 18:20)
 10.11.11
 Гран Канария — Лемминкайнен — 86 : 69 (22:18, 25:16, 17:21, 22:14)
 17.11.11
 Лемминкайнен — Флайинг Фоксес — 67 : 70 (14:13, 14:18, 26:21, 13:18)
 Гран Канария — Хэйнаут Баскет — 67 : 78 (16:17, 18:23, 13:12, 20:26)
 23.11.11
 Хэйнаут Баскет — Лемминкайнен — 79 : 64 (20:17, 20:12, 15:14, 24:21)
 24.11.11
 Гран Канария — Флайинг Фоксес — 66 : 58 (13:14, 17:16, 17:9, 19:19)
 30.11.11
 Флайинг Фоксес — Хэйнаут Баскет — 62 : 53 (21:15, 17:8, 8:16, 16:14)
 Лемминкайнен — Гран Канария — 64 : 69 (14:20, 19:15, 13:13, 18:21)
 07.12.11
 Хэйнаут Баскет — Гран Канария — 67 : 48 (16:13, 19:17, 21:8, 11:10)
 08.12.11
 Флайинг Фоксес — Лемминкайнен — 78 : 61 (23:10, 27:20, 16:11, 12:20)

Группа Е 
 03.11.11
 СИСУ — Вологда-Чеваката — 34 : 72 (7:15, 8:24, 6:20, 13:13)
 БК Сент-Кателейне-Вавер — Аррас — 47 : 78 (11:12, 13:20, 10:20, 13:26)
 09.11.11
 Аррас — СИСУ — 70 : 54 (21:14, 18:17, 17:15, 14:8)
 10.11.11
 Вологда-Чеваката — БК Сент-Кателейне-Вавер — 89 : 55 (28:15, 16:4, 21:18, 24:18)
 17.11.11
 Вологда-Чеваката — Аррас — 79 : 70 (19:22, 19:19, 18:21, 23:8)
 БК Сент-Кателейне-Вавер — СИСУ — 63 : 61 (20:11, 12:14, 10:14, 21:22)
 23.11.11
 Аррас — БК Сент-Кателейне-Вавер — 73 : 37 (16:10, 23:8, 14:2, 20:17)
 24.11.11
 Вологда-Чеваката — СИСУ — 104 : 62 (27:11, 19:16, 29:21, 29:14)
 01.12.11
 СИСУ — Аррас — 49 : 97 (16:27, 11:20, 8:32, 14:18)
 04.12.11
 БК Сент-Кателейне-Вавер — Вологда-Чеваката — 40 : 70 (9:23, 6:10, 15:17, 10:20)
 07.12.11
 Аррас — Вологда-Чеваката — 75 : 68 (18:17, 17:17, 16:16, 24:18)
 08.12.11
 СИСУ — БК Сент-Кателейне-Вавер — 84 : 65 (19:14, 23:26, 24:9, 18:16)

Группа F 
 02.11.11
 Олимпия — Динамо — 53 : 83 (15:19, 11:15, 12:24, 15:25)
 03.11.11
 Маккаби Бнот — Кайсери — 49 : 71 (12:14, 12:25, 14:21, 11:11)
 Динамо — Олимпия — 104 : 39 (19:13, 34:10, 26:6, 25:10)
 09.11.11
 Динамо — Маккаби Бнот — 81 : 72 (16:21, 23:21, 14:8, 16:19, 12:3)
 10.11.11
 Кайсери — Олимпия — 77 : 66 (26:20, 23:18, 9:17, 19:11)
 16.11.11
 Динамо — Кайсери — 93 : 70 (30:25, 20:11, 18:18, 25:16)
 17.11.11
 Маккаби Бнот — Олимпия — 76 : 58 (19:11, 27:21, 16:16, 14:10)
 24.11.11
 Кайсери — Маккаби Бнот — 85 : 74 (22:11, 26:20, 22:15, 15:28)
 01.12.11
 Маккаби Бнот — Динамо — 60 : 72 (17:24, 25:13, 12:22, 6:13)
 Олимпия — Кайсери — 97 : 67 (21:17, 26:13, 21:20, 29:17)
 08.12.11
 Олимпия — Маккаби Бнот — 86 : 70 (24:21, 25:15, 16:22, 21:12)
 Кайсери — Динамо — 66 : 75 (13:11, 24:14, 11:25, 18:25)

Группа G 
 03.11.11
 Партизан — Ружомберок — 103 : 89 (27:26, 23:22, 16:22, 37:19)
 Здент Хелиос — Баскет Ландес — 76 : 74 (16:24, 18:11, 23:16, 19:23)
 09.11.11
 Ружомберок — Здент Хелиос — 84 : 45 (24:7, 31:15, 12:10, 17:13)
 10.11.11
 Баскет Ландес — Партизан — 78 : 64 (27:12, 22:22, 12:10, 17:20)
 17.11.11
 Партизан — Здент Хелиос — 75 : 71 (21:26, 24:10, 13:23, 17:12)
 Баскет Ландес — Ружомберок — 68 : 78 (14:16, 22:20, 22:20, 10:22)
 23.11.11
 Ружомберок — Партизан — 71 : 66 (10:15, 18:17, 9:15, 21:11, 13:8)
 24.11.11
 Баскет Ландес — Здент Хелиос — 74 : 63 (15:16, 24:15, 17:17, 18:15)
 01.12.11
 Партизан — Баскет Ландес — 55 : 58 (10:9, 13:15, 19:16, 13:18)
 Здент Хелиос — Ружомберок — 87 : 78 (21:22, 27:14, 19:16, 20:26)
 07.12.11
 Ружомберок — Баскет Ландес — 85 : 66 (17:18, 23:18, 22:12, 23:18)
 08.12.11
 Здент Хелиос — Партизан — 91 : 72 (30:19, 22:19, 19:18, 20:16)

Группа Н 
 03.11.11
 Элицур — Спартак — 89 : 51 (22:10, 16:16, 23:10, 28:15)
 10.11.11
 Спартак — УСО Мондвиль — 51 : 52 (8:8, 13:17, 20:12, 10:15)
 16.11.11
 УСО Мондвиль — Элицур — 55 : 63 (13:23, 5:10, 27:17, 10:13)
 24.11.11
 Спартак — Элицур — 58 : 74 (16:15, 14:19, 13:26, 15:14)
 01.12.11
 УСО Мондвиль — Спартак — 64 : 52 (21:19, 15:14, 15:10, 13:9)
 08.12.11
 Элицур — УСО Мондвиль — 79 : 60 (18:11, 16:17, 19:21, 26:11)

Сводная таблица

Сетка

1/8 финала

1/4 финала

Полуфинал

ФИНАЛ 

Главный тренер —  Айхан Авчи

Главный тренер —  Альфредас Вайнаускас

Главный тренер —  Айхан Авчи

Победитель 

Главный тренер —  Альфредас Вайнаускас

Лучшие игроки турнира 
По версии сайта Евробаскетбол

Символическая пятёрка турнира
  Нилайа Карталтепе (Ботас Спор)
  Кармен Гузман (Ружомберок)
  Светлана Махлина (Вологда-Чеваката)
  Латойя Сандерс (Кайсери Секерспор)
  Мишель Сноу (Динамо (К))

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

См. также 
 Евролига ФИБА (среди женщин) 2011/2012

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте ФИБА Европа

Кубок Европы ФИБА женщины

2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе